Firefly () — 10-й студийный альбом британской рок-группы Uriah Heep, выход которого состоялся в феврале 1977 на лейблах Bronze Records в Великобритании и Warner Bros. Records в США. Это был первый альбом группы без Дэвида Байрона, бывшего ведущим вокалистом, а также одним из основателей коллектива, его заменил Джон Лоутон.

Басист Тревор Болдер дебютировал в составе Uriah Heep на этом альбоме и, не считая перерыва на 18 месяцев в начале 1980-х, он являлся участником этой группы вплоть до своей смерти в 2013 году.

Первым синглом с этого альбома стала песня «Wise Man».

Оригинальный виниловый альбом имел упаковку gatefold  (конверт, раскрывающийся по типу книжки), а сама пластинка была в картонном конверте со словами песен.

Castle Communications произвели ремастеринг альбома в 1997 году, выпустив его с четырьмя дополнительными песнями. В 2004 году они вновь переиздали альбом, сделав расширенное делюкс-издание.

Список композиций

Участники записи 
Uriah Heep
 Джон Лоутон — ведущий вокал
 Мик Бокс — гитара
 Кен Хенсли — клавишные, гитары, вокал на «Firefly»
 Тревор Болдер — бас-гитара
 Ли Керслейк — барабаны, вокал на «Firefly»

Производство
 Джерри Брон — продюсер
 Питер Галлен — инженер
 Джон Галлен — ассистент инженера
 Гейл Кларк — концепция обложки и координация
 Мартин Уайт — рисунок обложки

Чарты

Альбом

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Официальная дискография Uriah Heep

Альбомы Uriah Heep
Альбомы Bronze Records
Альбомы Warner Bros. Records
Хард-рок-альбомы